Amarissa Kiara Tóth (* 16. Februar 2003) ist eine ungarische Tennisspielerin.

Karriere 
Tóth begann mit vier Jahren mit dem Tennissport und bevorzugt Rasenplätze. Neben Juniorinnenturnieren der ITF Juniors World Tennis Tour spielt sie überwiegend Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang einen Titel im Einzel und neun Doppeltitel gewann.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Ungarn)
Ungar
Geboren 2003
Frau